Poor Things  est un film américano-britannico-irlandais réalisé par Yórgos Lánthimos et dont la sortie est prévue en 2023.

Il s'agit de l'adaptation du roman Pauvres créatures d'Alasdair Gray.

Synopsis 
Pour échapper à son mari violent, Bella Baxter se donne la mort en se noyant. Mais son corps va être ramené à la vie puisque son cerveau va être remplacé par celui de son enfant à naître.

Fiche technique 

 Titre original : Poor Things
 Réalisateur : Yórgos Lánthimos
 Scénario : Tony McNamara, d'après le roman Pauvres créatures d'Alasdair Gray
 Direction artistique : Renato Cseh, Jonathan Houlding, Bence Kalmar, James Lewis, Adam A. Makin et Peter Vardai
 Décors : James Price
 Costumes : Holly Waddington
 Montage : Yorgos Mavropsaridis
 Production : Ed Guiney, Yórgos Lánthimos et Andrew Lowe
 Coproducteurs : Ildiko Kemeny, Kasia Malipan et David Minkowski
 Sociétés de production : Element Pictures et Free Pictures
 Société de distribution : Searchlight Pictures
 Pays de production : , , 
 Langue originale : anglais
 Format : couleur
 Genre : drame, fantastique, historique
 Dates de sortie : 2023

Distribution 
 Emma Stone : Bella Baxter
 Willem Dafoe :  Godwin Baxter
 Mark Ruffalo : Duncan Wedderburn
 Hubert Benhamdine : le Grand Prêtre
 Ramy Youssef : Max McCandless
 Jerrod Carmichael : Harry Astley
 Christopher Abbott : Sir Aubrey de la Pole Blessington
 Margaret Qualley
 Damien Bonnard
 Mellanie Hubert : Julia Jennings
 Kathryn Hunter : Swiney
 Suzy Bemba
 Wayne Brett : un prêtre

Production

Notes et références

Liens externes 

Film américain dont la sortie est prévue en 2023
Film britannique dont la sortie est prévue en 2023
Film irlandais dont la sortie est prévue en 2023
Film dramatique américain
Film dramatique britannique
Film dramatique irlandais
Film fantastique américain
Film fantastique britannique
Film fantastique irlandais
Film historique américain
Film historique britannique
Film historique irlandais
Film réalisé par Yórgos Lánthimos
Adaptation d'un roman britannique au cinéma
Film tourné en Hongrie
Film de Searchlight Pictures